Governo Spadolini può riferirsi a due governi della Repubblica Italiana guidati da Giovanni Spadolini:
Governo Spadolini I, in carica dal 28 giugno 1981 al 23 agosto 1982;
Governo Spadolini II, in carica dal 23 agosto al 1º dicembre 1982.